Big Four Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Four Hill (Ohio)
 Big Four Hill (Pennsylvania)